Bachmann ist

 Bachmann, ein Familienname – siehe dort auch zu Namensträgern

Ortsname:
 Bachmann (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bachmann (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bachmann (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Bachmann steht außerdem für:
 J.H. Bachmann, ein Handelshaus in Bremen, das von 1775 bis 2006 existierte und dann im dänischen Logistikkonzern DSV A/S aufging
 Bachmann Europe Plc, ein Modellbahnhersteller
 Christian A. Bachmann Verlag

Siehe auch:
 Bachman
 Bachmann-Preis
 Franz Bachmann-Bandklemmknoten; Bachmann-Knoten
 Bahman
 Pachmann, Pachman